Anhalter steht für:
 einen per Autostopp reisenden Menschen, auch Tramper, siehe Trampen
 Gegenstände und Personen im Zusammenhang mit dem Teil Anhalt des Bundeslandes Sachsen-Anhalt bzw. der Region Anhalt bzw. dem ehemaligen Herzogtum oder Freistaat Anhalt,
 den Anhalter Bahnhof, einen bekannten Fernbahnhof in Berlin, der bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs Ausgangspunkt für die Anhalter Bahn und die Dresdener Bahn war,
 eine Kurzbezeichnung des Romans Per Anhalter durch die Galaxis und des darin beschriebenen Nachschlagewerks,
 den Anhalter (Apfel), eine Apfelsorte
 Der Anhalter, eine Kurzgeschichte des Autors Roald Dahl (1977)

Siehe auch:
 anhaltisch, umgangssprachlich auch anhaltinisch